Alexandra Riley (1987) új-zélandi labdarúgónő, olimpikon
 Alexandra Riley (1991) amerikai teniszezőnő